Greatest Hits Volume One kan vara:

Greatest Hits Vol. 1 (album av Johnny Cash)
Greatest Hits Vol. 1 (album av Elisabeth Andreassen)